Ајет може да се односи на:

 Ајет, стих из Курана.
 Ајет, село у Француској.